

События 
 22 января — Роспуск Кромвелем парламента Англии. Март — В ряде городов раскрыты роялистские заговоры, восстание в Солсбери. Лето — Англия разделена на 11 военно-административных округов во главе с генерал-майорами.
 1655—1660 — Первая Северная война Швеции и Польши. Во время войны Бранденбург дважды предавал Польшу и дважды изменял Швеции.
 1655—1656 — Восстание крестьян на острове Валхерен (Нидерланды).
 1655—1667 — Папа Александр VII. Избран под прямым давлением Франции.
 1655—1687 — Король Венгрии Леопольд I.
 Вторжение шведов в Польшу. Шведы захватили Варшаву, Краков и Познань, а также часть Литвы и Белоруссии, где их поддержал виленский воевода Януш Радзивилл. Ян Казимир бежал в Силезию. Начало народного движения в Польше.
 март — разрушен город Казимир в Беларуси, сведения о котором вновь были обнаружены в 2001.
 31 июля — войском царя Алексея Михайловича взят город Вильно — столица Великого княжества Литовского.
 10 августа — Григорий (Неронов) бежал из заточения в монастыре и уплыл на Соловки.
 17 августа — подписан Кейданский договор об унии Литвы со Швецией.
 Лето-осень — Отряды Хмельницкого двинулись на запад и освободили земли Западной Украины вплоть до Львова.
 Голландская фактория в Бенгалии преобразована в директорат Бенгалии.
 Далай-лама объявил одного из сыновей феодала Тушету-хана Гомбо (внука Абатай-хана) перевоплощением (хубилганом) известного буддийского святого Джебдзун-Даранаты и главой ламаистской церкви Монголии.
 Английская экспедиция захватывает Ямайку. Адмирал Блэк захватил часть испанского «серебряного флота».

Наука, техника, технология 
 Христиан Гюйгенс (1629—1695) открыл спутник планеты Сатурн (Титан), определил период его обращения и установил, что Сатурн окружён тонким кольцом, нигде к нему не прилегающим и наклонным к эклиптике.

Литература

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1655 году
 Иоганн Беер, австрийский писатель и композитор (скончался 6 августа 1700)

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1655 году
 24 июля — Фридрих фон Логау (), немецкий поэт (род.1604)
 28 июля — Савиньен Сирано де Бержерак (род. 1619), французский прозаик и драматург, мыслитель-вольнодумец

См. также

Примечания